Chris Tardio – attore statunitense
 Giuseppe Tardio – avvocato italiano
 Roberto Rojas Tardío – calciatore peruviano